Kontakt operacyjny – osobowe źródło informacji Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa
 kontakt operacyjny – osobowe źródło informacji Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, części SB
  kontakt operacyjny – wykonuje czynność/ci dla zdobycia przydatnych operacyjnie informacji lub stworzenia korzystnej sytuacji operacyjnej